Сезон 2000/2001 стал для Челси 87-м, 9-м подряд и 95-м со дня основания клуба.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

26.300.000

Зима 

7.800.000

Ушли из клуба

Лето 

38.700.000

Зима 

0

Общие убытки:34.100.000

Общая прибыль:38.700.000

Разница:4.600.000

Соревнования

Премьер-Лига

Результаты турнира

Результаты

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

Суперкубок Англии

Кубок УЕФА

1-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2000